Бе́нджамин То́мас Ми (; родился 21 сентября 1989, Сейл), более известный как Бен Ми ()  — английский футболист, центральный защитник английского клуба «Брентфорд».

Клубная карьера 
Бен Ми является воспитанником академии клуба «Манчестер Сити». В 2008 году он был капитаном юношеской команды «Сити», выигравшей Молодёжный кубок Англии.

Летом 2010 года отправился с «Манчестер Сити» в предсезонное турне по США. Ми сыграл два матча в этом турне, против клубов «Портленд Тимберс» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Перед началом сезона 2010/11 получил футболку с номером «41». 22 сентября Бен Ми дебютировал в основном составе «Манчестер Сити» в матче Кубка Футбольной лиги против «Вест Бромвич Альбион», в котором полурезервный состав «Сити» проиграл со счётом 2:1.

1 января 2011 года Бен Ми отправился в аренду в «Лестер Сити», главным тренером которого на тот момент был экс-главный тренер «Манчестер Сити» Свен-Ёран Эрикссон. 22 января Ми дебютировал за «Лестер» в игре против «Миллуолла». По окончании сезона 2010/11 Ми вернулся в «Манчестер Сити», сыграв за «Лестер» 15 матчей.

14 июля 2011 года Бен отправился в сезонную аренду в клуб «Бернли». 19 июля дебютировал в составе «Бернли» в товарищеской предсезонной игре против «Бристоль Роверс». 6 августа Ми дебютировал за клуб в официальной игре, выйдя в стартовом составе в матче Чемпионшипа против «Уотфорда», который завершился вничью со счётом 2:2.

В январе 2012 года главный тренер «Бернли» Эдди Хау выразил желание подписать контракт с Беном Ми на постоянной основе. 17 января 2017 года трансфер Ми в «Бернли» состоялся, защитник подписал с «бордовыми» контракт сроком на три с половиной года.

28 сентября 2012 года Бен Ми забил свой первый гол за «Бернли» в матче против «Миллуолла».

В сезоне 2013/14 Ми провёл за «Бернли» 38 матчей в Чемпионшипе на позиции левого защитника и помог своему клубу выйти в Премьер-лигу.

30 июля 2014 года Ми продлил свой контракт с «Бернли» на три года. 18 августа 2014 года Бен дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе «Бернли» в игре против «Челси». 21 февраля 2015 года Ми сравнял счёт в игре с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» на 81-й минуте матча, который завершился вничью 1:1.

14 июля 2016 года Бен Ми продлил контракт с «Бернли» ещё на три года.

Летом 2022 года, после выбывания «Бернли» из Премьер-лиги, не стал продлевать истёкший контракт с клубом. 22 июля 2022 года подписал двухлетний контракт с «Брентфордом». 7 августа 2022 года дебютировал за «Брентфорд» в матче Премьер-лиги против «Лестер Сити».

Карьера в сборной 
Ми выступал за сборные Англии до 19 лет (3 матча, 1 гол) и до 20 лет (5 матчей). 16 ноября 2010 года дебютировал в составе сборной Англии до 21 года в матче против Германии. 8 февраля 2011 года провёл свой второй (и последний) матч за молодёжную сборную Англии, выйдя на поле в игре против Италии.

Статистика выступлений

Достижения 
 Бернли
 Победитель Чемпионшипа: 2015/16
 Вице-чемпион Чемпионшипа: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Брентфорд»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Брентфорд»